Helen Crlenkovich, legendarna američka skakačica u vodu hrvatskog podrijetla
Helen Morgan (hokej na travi), hokejašica